Лит () — в скандинавской мифологии дверг (карлик), которого бог Тор пинком отправил в погребальный костёр Бальдра. По другой версии, Лит — ётун (великан), убитый Тором, либо вовсе вол.

Этимология 
В древнескандинавском языке Litr означает «цветной», «цвет». Аналогичные переводы встречаются и в других современных языках (, ). Как альтернатива предлагаются значения «цвет лица», «лицо», «образ», «красота» (, ).

Лит в письменных источниках 
В «Старшей Эдде» Лит упоминается лишь однажды: при перечислении карликов в «Прорицании вёльвы» (строфа 12). Этот же список приводит в «Видении Гюльви» автор «Младшей Эдды» Снорри Стурлусон. Там же (глава 49) при описании похорон Бальдра приводится небольшой сюжет, связанный с Литом: «Тор встал рядом и освятил костёр молотом Мьёлльнир. А у ног его пробегал некий карлик по имени Лит, и Тор пихнул его ногою в костер, и он сгорел.»

В «Списке имён», завершающем «Младшую Эдду», Лит является хейти (синонимом), используемым для обозначения вола.

Кроме того, о Лите упоминают скальды Стейн Хердисарсон, Эйлив Годрунарсон, автор «Хвалебной песни Тору», в тексте которой Лит (в других рукописях — Лут) перечисляется среди великанов, сражённых Тором, а также Браги Боддасон, цитируемый в главе 42 «Языка поэзии»  (и здесь речь идёт о ётуне Лите). У исландского поэта XII века Халлар-Стейна Лит употребляется как хейти к слову «красота».

Интерпретации и мнения 
Немецкий поэт и филолог Карл Зимрок отождествлял Лита с «богатым свежим блеском раннего лета», который должен уйти вслед за богом весны и света Бальдром. Похожей точки зрения придерживается и Варг Викернес, для которого Лит — это летние цвета, умирающие вместе со светом. Кроме того, в Лите видят олицетворение жизненной силы, в его же смерти — аллегорию на наступление зимы. А норвежский лингвист Софус Бугге проводил параллели от истории Тора и Лита к древнегреческому мифу о Геракле, зашвырнувшего в море своего спутника Лихаса.

Немецко-австрийский историк-медиевист Отто Хёфлер считал, что сюжет о Лите, которого якобы толкнул в пламя бог грома, впервые родился у Снорри Стурлусона, неверно истолковавшего увиденные им изображения на одном из рунических камней. Некая низкорослая фигура, занятая ритуальной вольтижировкой, получила от Стурлусона, во всём любившего порядок, ясность и яркость описания, имя известного в Эдде карлика, а её акробатические элементы объяснены уже упомянутым пинком в огонь.

По мнению советско-американского лингвиста и литературоведа Анатолия Либермана изначально Лит был слугой (или даже эманацией) Бальдра и умер вместе с ним; и лишь в более позднем варианте мифа, предложенным Стурлусоном, появился эпизод с трудно объяснимым и ничем неоправданным поступком Тора. Им же была предложено толкование имени Лит как «весло», тогда смерть Лита в погребальном костре на ладье Бальдра выглядит просто как «бросить весло на лодку».

Поскольку считалось, что дверги поддерживали близкие отношения с мёртвыми, Лит мог быть психопомпом, которому поручено провести погибшего Бальдра в царство мёртвых Хель. По другой версии Тор толкнул Лита в огонь, чтобы обеспечить Бальдра слугой на том свете. 

Смешение в образе Лита одновременно карлика и великана — нередкое явление в эддических текстах: достаточно вспомнить, например Фьялара и Галара или Судри. Возможно, что в ранней версии, описывающей похороны Бальдра, Тор убил именно ётуна, заменённого позднее на дверга. Это выглядит логичным, особенно исходя из главного конфликта, лежащего в основе всей скандинавской мифологии: соперничества асов и великанов, в свете которого бог грома вряд ли бы стал бороться с двергом. Одновременно существует мнение, что карлик и великан Лит (Лут) —  два совершенно разных, не связанных друг с другом персонажа.

Примечания 

Германо-скандинавская мифология
Гномы